Никодим ( — народ-переможець) — чоловіче ім'я грецького походження; за буквальним змістом грецького оригіналу семантично тотожне імені Микола. Ім'я вживається як чернече і серед старообрядців.

 Никодим — персонаж Нового Завіту, таємний учень Ісуса Христа.
 Никодим Проскурник (бл. † 1139, Київ) — давньоруський православний святий.
 Никодим Святогорець (1749—1809) — афонський чернець, богослов
 Никодим (Горенко) (1972) — керуючий Володимир-Волинською єпархією Української православної церкви (Московського патріархату).
 Никодим (Кротков) (Микола Кротков) (1868—1938) — український і російський церковний діяч.
 Никодим (Руснак) (1921—2011) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату).
 Никодим (Пустовгар) ( 1980) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату).

Чоловічі імена